Hierba blanca puede referirse a:

El nombre común de la planta Aloysia ligustrina.
El nombre común de la planta Cardaria draba.
El nombre común de la planta Fumana ericoides
El nombre común de la planta Fumana thymifolia.
El nombre común de la planta Lobularia maritima.
El nombre común de la planta Paronychia argentea
El nombre común de la planta Senecio vulgaris.
El nombre común de la planta Waltheria americana